Оксид родия — неорганическое соединение родия с кислородом.

Известны следующие оксиды родия:

 Оксид родия(III) Rh2O3;
 Оксид родия(IV) RhO2.